El apellido Kreutzberger puede referirse a las siguientes personas:

Mario Kreutzberger, «Don Francisco», presentador de televisión chileno.
Vivi Kreutzberger, presentadora de televisión chilena, hija del anterior.